François De Smet (architect)
François De Smet (politicus)